Китово — деревня на юго-востоке Бежаницкого района Псковской области. Входит в состав сельского поселения Бежаницкая волость.

Расположено в 15 км к югу от райцентра Бежаницы.

Численность населения деревни составляет 78 жителей (2000 год).

Примечания 

Населённые пункты Бежаницкого района